Risborough est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Risborough, secteur de la ville de Saint-Ludger au Québec

Princes Risborough, bourg touristique du Buckinghamshire
, village du Buckinghamshire

Voir aussi

Homonymie de toponyme